Руководство Хакера () является легендарным образцом научной литературы 1980-х, эффективно объясняя, как были взломаны компьютерные системы того периода. Издание содержит искренние комментарии британского автора книги, Хьюго Корнваля (псевдоним Питера Соммера), который является в настоящее время исследователем безопасности информационных систем в Лондонской Школе Экономики, нередко присутствуя в британских судах в качестве специалиста по цифровым уликам и компьютерным освидетельствованиям, а также медиаэкспертом и автором статей по компьютерной безопасности. Один из секретов популярности книги — содержание в ней актуальных приёмов взлома существующих систем (хотя конфиденциальные детали, вроде паролей, были закрашены черной краской).

Первый выпуск, который является наиболее легко доступной для загрузки версией, был издан в 1985 году, последние из четырёх выпусков (отредактированный Стивом Голдом) появились в 1989 году. В 1990 году британский Парламент издал «Закон о неправильном использовании компьютера», и публикация дальнейших выпусков, вероятно, будет, согласно этому закону, расцениваться как преступление. Хьюго Корнваль (Питер Соммер) сказал недавно: «Это было книгой того времени, сейчас это смешно. Хак в те дни был действительно „исследованием сети“ и не имел никакой злонамеренной коннотации. Демография онлайн-сообщества изменилась по прошествии 20 лет».

Ссылки 

 Текст книги

Компьютерная литература
Хакеры